Emanuele Pacifici (1931-2014) – storico italiano e superstite dell'Olocausto, figlio di Riccardo
Emidio Pacifici Mazzoni (1834-1880) – giurista italiano
Federico Pacifici (1955) – attore e sceneggiatore italiano
Riccardo Pacifici (1904-1943) – rabbino italiano
Vincenzo Pacifici (1895-1944) – storico e docente italiano